«Фортуна Вегаса» () — американский комедийно-драматический фильм 2012 года с Брюсом Уиллисом, Ребеккой Холл, Кэтрин Зета-Джонс и Джошуа Джексон в главных ролях. Основанный на одноименных мемуарах Бет Реймер, фильм рассказывает о молодой, свободолюбивой женщине, путешествующей по легальному и нелегальному миру азартных игр. Режиссер фильма — Стивен Фрирз. Премьера в США состоялась 21 января 2012 года, российская премьера — 21 марта 2013.

Сюжет 

Бывшая стриптизёрша, 24-летняя красотка Бетт (Холл) перебирается в поисках работы в Лас-Вегас, где устраивается на работу в нелегальную букмекерскую контору, которой владеет предприимчивый Динк Хаймовиц (Уиллис). В своё время Динк получил блестящее образование, однако попался на ряде финансовых махинаций и по этой причине скрылся от правосудия в игорной столице США. Его напарниками являются Фрэнк и Скотт. Бетт не только обучается у них премудростям ремесла, но и становится счастливым талисманом для их бизнеса.

Дело принимает неожиданный оборот, когда в жизни героев появляется супруга Динка Тулип. Это кардинально меняет судьбу не только самого Хаймовица, но и всех окружающих его людей.

В ролях 
 Брюс Уиллис — Динк Хаймовиц
 Ребекка Холл — Бетт
 Кэтрин Зета-Джонс — Тулип
 Джошуа Джексон — Джереми
 Винс Вон— Рози
 Лаура Препон — Холли
 Фрэнк Грилло — Фрэнк
 Джоэл Мюррей — Даррен
 Корбин Бернсен — Джерри
 Джон Кэрролл Линч — Дэйв Гринберг 
 Джо Ньюман — Дарси

Создание 
Продюсерская компания Random House Studio экранизировала фильм. Съемки начались в апреле 2011 года в Лас-Вегасе, штат Невада. The Weinstein Company приобрела права на распространение на кинофестивале «Сандэнс». Wild Bunch была международной компанией по продаже фильма.

Критика 
Фильм получил негативные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма 18 % положительных отзывов на основе 51 рецензии.

Судебный процесс 

Хотя фильм получил плохие кассовые сборы, сервис потоковой передачи Netflix и Amazon Video приобрели права на фильм. В результате картограф Виктор Бейкер подал в суд на Warner Bros., поскольку в фильме, действие которого происходит в стране Кюрасао, использовалась одна из акварельных карт Бейкера в старинном стиле как часть декораций. Его иск требовал либо установленной законом компенсации, либо справедливой рыночной стоимости лицензионного сбора за использование карты.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2012 года
Фильмы США 2012 года
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы Стивена Фрирза
Независимые фильмы США
Комедийно-драматические фильмы США
Фильмы на английском языке